Банко де Леон има више значења:

 Банко де Леон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Банко де Леон (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику